Рубанов — русская фамилия; имеет женскую фамилию . Происхождение фамилии — от рубаный, то есть воин, получивший в бою рубленную рану. Известные носители:

 Рубанов, Август Афанасьевич (1925—2014) — советский и российский юрист, специалист в области международного права, главный научный сотрудник Института государства и права РАН.
 Рубанов, Александр Сергеевич (1936—2003) — белорусский физик, академик НАН Беларуси.
 
 Рубанов, Андрей Викторович (род. 1969) — российский писатель, сценарист, предприниматель, журналист.
 Рубанов, Владимир Александрович (1946—2014) — главный режиссёр Свердловского государственного академического театра драмы, телережиссёр.
 Рубанов, Зиновий Семёнович (1913—1975) — советский белорусский учёный в области машиностроения, конструктор военной техники.
 
 Рубанов, Николай Ильич (род. 1959) — российский авангардный саксофонист.
 Рубанов, Пётр Акимович (1920—2017) — лётчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 
 Рубанов, Сергей Фёдорович (1914—1987) — директор школы № 10 г. Слуцка, заслуженный учитель БССР, Герой Социалистического Труда.
 Рубанов, Степан Ульянович (1901—1961) — советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Рубанов, Фёдор Фёдорович (род. 1971) — украинский политик.

 Чухрай, Григорий Наумович (фамилия при рождении Рубанов; 1921—2001) — советский кинорежиссёр, сценарист, педагог.



Топонимы 
 Рубанов — посёлок в Варвинском районе Черниговской области Украины.
 Рубанов — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины.

Примечания